Jako Osťáci se zejména ve starší literatuře označuje několik nepříbuzných sibiřských národů:

 Chantové
 Ketové (také jenisejští Osťáci)
 Jughové (také symští Osťáci)
 Selkupové (také Osťáko-Samojedi)

Etnické skupiny v Rusku
Původní obyvatelé Sibiře